Montgomery steht für:

 Montgomery (Vorname) – zu Namensträgern siehe dort
 Montgomery (Familienname) – zu Namensträgern siehe dort
 Montgomery (Schiff), Schaufelraddampfer 
 Montgomery, früherer englischer Name von Sahiwal, Stadt in Pakistan
 Montgomery, eine Variante eines Dry Martini, dessen Zusammensetzung angeblich auf Ernest Hemingway zurück geht
 Montgomery Motorcycles, britischer Motorradhersteller
 Montgomery-Mantel, ein robuster Dufflecoat als Wettermantel
 Montgomery (Roman), ein Roman von Sibylle Lewitscharoff

Orte in den Vereinigten Staaten:

 Montgomery (Alabama), Hauptstadt von Alabama im Montgomery County
 Montgomery (Georgia), Census-designated Place im Chatham County, Georgia
 Montgomery (Illinois)
 Montgomery (Indiana), Ort im Daviess County, Indiana
 Montgomery (Iowa), Gemeindefreies Gebiet im Dickinson County, Iowa
 Montgomery (Louisiana), Ort im Grant Parish, Louisiana
 Montgomery (Massachusetts), Ort im Hampden County, Massachusetts
 Montgomery (Michigan), Ort im Hillsdale County, Michigan
 Montgomery (Minnesota), Ort im Sueur County, Minnesota
 Montgomery (Mississippi), Gemeindefreies Gebiet im Holmes County, Mississippi
 Montgomery (Town, New York)
 Montgomery (Village, New York)
 Montgomery (Ohio), Stadt im Hamilton County, Ohio
 Montgomery (Pennsylvania), Borrough im Lycoming County, Pennsylvania
 Montgomery (Texas), Stadt im Montgomery County, Texas
 Montgomery (Vermont), Town im Franklin County, Vermont
 Montgomery (West Virginia)
 Montgomery Village (Maryland)

Orte in Frankreich:

 Colleville-Montgomery, Normandie

Orte im Vereinigten Königreich:

 Montgomery (Wales), Powys

Siehe auch:

 Montgomery County
 Montgomery Township
 Fort Montgomery
 Montgomery-Potential, meteorologisches Konzept
 Montgomerie 
 Montgommery